Форель — прісноводна кісткова риба, родина Лососеві, рід Лосось; також пструг

Форель — селище, Амурський район, Хабаровський край, Росія

Форель — громада в кантоні Во